Manuel III av Trabzon, född 1364, död 1417, var regerande kejsare av Trabzon från 1390 till 1417.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1417
Män
Födda 1364